La estructura del ácido nucleico se refiere a la morfología de ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Los detalles de la estructura de los ácidos nucleicos permitieron revelar el código genético. Por lo general, dicha estructura desarrollada por el modelo de James Watson y Francis Crick se divide en cuatro niveles diferentes: 
 La estructura primaria, que es la secuencia de bases nitrogenadas de cada una de las cadenas que componen el ADN.
 La estructura secundaria, que es el conjunto de interacciones entre las bases nitrogenadas, es decir, qué partes de las cadenas están vinculados unos a otros.
 La estructura terciaria, la ubicación de los átomos en el espacio tridimensional, teniendo en cuenta las limitaciones geométricas y estéricas.
 La estructura cuaternaria, que es la organización de más alto nivel del ADN en la cromatina, o las interacciones entre las unidades de ARN en el ribosoma o espliceosoma.

Estructura del ADN 

El azúcar es la 2-desoxi-D-ribosa y se une con enlaces covalentes, llamados enlaces N-glucosídicos, a las bases nitrogenadas, formando así un nucleósido. El azúcar también se une al ácido fosfórico por medio de un enlace ester que, con la base nitrogenada forma el nucleótido.

ADN
ARN